Хобица има више значења:

 Хобица (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Хобица (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији